

Wydarzenia 

 Tutanchamon objął władzę w Egipcie.

Zmarli 
 Smenchkare - przyrodni brat Tutanchamona

-86